Mercedes-Benz 600 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 600 V / 600 K (Prototyp, gebaut 1941–1942), siehe Mercedes-Benz W 148
 Mercedes-Benz 600 kurz (Prototyp, gebaut 1941–1942), siehe Mercedes-Benz W 157
 Mercedes-Benz 600 „der große Mercedes“ (gebaut 1963–1981), siehe Mercedes-Benz W 100
 Mercedes-Benz 600 SE / S 600 (gebaut 1991–1998), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz 600 SEC / S 600 Coupé / CL 600 (gebaut 1992–1998), siehe Mercedes-Benz C 140
 Mercedes-Benz 600 SL / SL 600 (gebaut 1992–2001), siehe Mercedes-Benz R 129
 Mercedes-Benz S 600 L (gebaut 1999–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz SL 600 (gebaut 2002–2011), siehe Mercedes-Benz R 230
 Mercedes-Benz S 600 L  (gebaut 2006–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz S 600 L (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222

Siehe auch:
 Mercedes-Benz F 600 Hygenius